

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Legnago Salus è stato poi ripescato in Serie D 2019-2020.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Tamai è stato poi ripescato in Serie D 2019-2020.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2018-2019
 Serie D 2018-2019 (gironi D-E-F)
 Serie D 2018-2019 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2018-2019

Collegamenti esterni
 Comunicati Ufficiali 2018/2019 su seried.lnd.it

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2018